Кейт, Уильям:
 Кейт, Уильям (род. 1950) — американский писатель-фантаст.
 Кейт, Уильям (1838—1911) — американский художник.